Sigma Team — российская компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Получила известность благодаря компьютерным играм серии Alien Shooter.

Деятельность 
Компания Sigma Team является небольшой группой программистов и дизайнеров, которые занимаются созданием игр в жанре action. Большая часть дистрибуции компании распространяется под лицензией shareware.

Команда 
 Виталий Мальцев — программирование, основатель компании.
 Александр Гринберг (Шушков) — геймдизайн, графика, управление, основатель компании.
 Михаил Мурашов — геймдизайн, поддержка, управление, продажи и маркетинг, основатель компании.
 Иван Мурашов — поддержка, продажи и маркетинг.
 Илья Воронов — геймдизайн, управление, продажи и маркетинг.
 Максим Постников — геймдизайн.
 Вячеслав Седович — графика.

Изданные игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Sigma Team
 Английская версия сайта Sigma Team

Компании, основанные в 2003 году
Предприятия Тюмени
Аркады
Игры для Windows
Производители компьютерных игр России